Nikolajevsk kan syfta på:

 Nikolajevsk vid Amur – stad i östra Sibirien
 Nikolajevsk, Volgograd Oblast – 
 Nikolaevsk – stad i Alaska, USA